Antoni Reixach i Vilaró (Sant Boi de Lluçanès, 1872 - Lliçà de Vall, 1936), llatinista i autor de manuals
 Carles Reixach(Barcelona, 1947), futbolista català dels anys 70 
 Fermí Reixach i García (Lloret de Mar, 1946), actor de teatre, cinema i televisió català 
 Jaume Reixach i Riba (Vilanova del Camí, Anoia, 1958), periodista català 
 Joan Reixach
 Modest Reixach i Pla (Vic, 1931), sociòleg 
 Salvador Reixach (Barcelona ~1725 - Trillo, Osca, 1780), compositor i violinista català 
 Suso Reixach (Capdepera, ?), cantant i autor mallorquí